Carmen Alto bezeichnet den
 Distrikt Carmen Alto in der Provinz Huamanga in der Region Ayacucho in Peru
 Carmen Alto (Chile) einen Ort in der Región de Antofagasta in Chile